Dillane ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Dillane (* 1991), britischer Schauspieler
 Richard Dillane (* 1964), britischer Schauspieler
 Stephen Dillane (* 1957), britischer Schauspieler